Flori Mumajesi, właściwie Florian Mumajesi (ur. 23 sierpnia 1982 w Tiranie) - albański piosenkarz.

Życiorys 
W latach 2003-2005, 2007, 2009, 2015, 2018 i 2021 wziął udział w festiwalu muzycznym Kënga Magjike.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Tiranie

Albańscy wokaliści popowi